Cyan , couleur bleu-vert normalisée pour l'impression couleur.
Cyan , groupe de musique.
Cyan Worlds, Inc. , studio de production de jeux vidéo.